Als Gefecht von Missunde (seltener Schlacht von Missunde) werden folgende Kampfhandlungen in und nahe der Ortschaft Missunde in Schleswig-Holstein bezeichnet:

 Gefecht von Missunde (1848), ein Gefecht am 23. April 1848 während der Schleswig-Holsteinischen Erhebung zwischen Dänemark und preußischen Truppen aus dem Freikorps von der Tann unter der Führung des Majors von Zastrow, das mit dem deutschen Sieg endete
 Gefecht von Missunde (1850), ein Gefecht am 12. September 1850 während der Schleswig-Holsteinischen Erhebung zwischen den Schleswig-Holsteinern unter Karl Wilhelm von Willisen und den Dänen unter Gerhard Christoph von Krogh
 Gefecht von Missunde, ein am 2. Februar 1864 von den Dänen zurückgeschlagener Angriff der Preußen zum Auftakt des Deutsch-Dänischen Kriegs